Madura steht für:

 Madura (Insel), Insel in Indonesien
 Maduresisch, in Indonesien gesprochene Sprache
 den bis 1949 verwendeten Namen der südindischen Stadt Madurai
 Madura (Western Australia), Ort in Westaustralien

Siehe auch:
 Madora
 Matura (Begriffsklärung)
 Myzetom (Madura-Fuß)